Триоле () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Триоле, Эльза (урождённая Элла Юрьевна Каган; 1896—1970) — французская писательница, переводчица.
 Триоле — крупнейшая деревня на Маврикии.